имени Актан батыра — название населённых пунктов в Казахстане:

 имени Актан батыра — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 имени Актан батыра (до 1997 г. — Коларык) — село в Казалинском районе Кызылординской области.